Ранчо Санта Елена има више значења:

 Ранчо Санта Елена (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Санта Елена (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санта Елена (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санта Елена (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санта Елена (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санта Елена (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Санта Елена (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Санта Елена (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Санта Елена, Ранчо дел Инхенијеро (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо Санта Елена (Сантијаго Хокотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Санта Елена (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Санта Елена (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Санта Елена (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Санта Елена (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику